

Toponyme

Canada 
 Elmira (Ontario) est une communauté faisant partie de la Municipalité régionale de Waterloo en Ontario ;
 Elmira est une communauté de l'Île-du-Prince-Édouard.

États-Unis 
 Elmira, census-designated place située en Californie ;
 Elmira, un village du comté de Ray, dans le Missouri ;
 Elmira est une ville (city) et le siège du comté de Chemung dans l'État de New York ;
 Elmira, une autre ville (town), du comté de Chemung dans l'État de New York ;
 .

Prénom 
Elmira est un prénom féminin, notamment porté par :
 Elmira Chackal (1927-), romancière et poétesse d'expression et de nationalité française.